Het seizoen 2015/16 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 6 september 2015, de laatste speelronde was op 16 mei 2016. De Zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was Magreb '90, dat vorig seizoen kampioen werd.
In het seizoen 2015/16 bestond de Hoofdklasse voor het laatst bestaan uit zes competities. In het seizoen 2016/17 werden er nog vier competities gespeeld met alleen de nummer A en B.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** SV Nieuw Utrecht kreeg 2 strafpunten
*** RKSV Leonidas kreeg 1 strafpunt

Uitleg kleuren

Uitslagen 

* Wedstrijd SV Nieuw Utrecht - RKSV Leonidas gestaakt in de 75e minuut. Wedstrijd werd niet uitgespeeld.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag A